La Coppa di Lega svizzera 2018 è la 14ª edizione della SBL Cup, la Coppa di Lega organizzata da Swiss Basketball.

Partecipanti 
Partecipano 6 squadre della Swiss Basketball League 2017-2018.

Tabellone

Finale 

Pallacanestro nel 2018